Anna-Lena Forster (* 15. Juni 1995 in Radolfzell) ist eine deutsche Monoskibobfahrerin. Sie gehört seit April 2017 dem Zoll-Ski-Team an.

Leben 
Forster wurde mit einer Femurhypoplasie am linken Bein und einer Amelie am rechten Bein geboren. Mit 6 Jahren belegte sie bei Gerda Pamler den ersten Skikurs, mit 11 Jahren war sie im Trainingslager des deutschen Nachwuchsteams Para-Ski-Team Alpin. 2013 legte sie ihr Abitur ab. Sie besitzt einen Bachelor of Science in Psychologie.

Karriere 
Bei den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi gewann Forster die Silbermedaille im Slalom, nachdem der zuvor disqualifizierten Anna Schaffelhuber nachträglich die Goldmedaille zuerkannt wurde. Auch in der Super-Kombination holte sie Silber hinter Schaffelhuber. Im Riesenslalom gewann sie hinter Schaffelhuber und der Österreicherin Claudia Lösch Bronze.

Bei den Winter-Paralympics 2018 in Pyeongchang gewann sie in der Super-Kombination und im Slalom jeweils die Goldmedaille, ebenso wie vier Jahre später bei den Winter-Paralympics 2022 in Peking, wo sie außerdem noch Silber in der Abfahrt sowie im Super-G gewann.

Erfolge

Paralympics 
 Sotschi 2014: 2. Slalom, 2. Super-Kombination, 3. Riesenslalom, 4. Abfahrt
 Pyeongchang 2018: 1. Super-Kombination, 1. Slalom, 4. Super-G, 6. Riesenslalom
 Peking 2022: 1. Super-Kombination, 1. Slalom, 2. Abfahrt, 2. Super-G

Weltmeisterschaften 
 La Molina 2013: 2. Slalom, 4. Super-Kombination, 5. Super-G
 Panorama 2015: 3. Slalom, 4. Riesenslalom, 5. Super-Kombination
 Tarvisio 2017: 2. Slalom, 3. Super-Kombination, 4. Abfahrt, 4. Riesenslalom, 6. Super-G
 Lillehammer 2022: 1. Slalom, 1. Super-Kombination, 1. Abfahrt, 1. Super-G
 Lleida 2023: 1. Super-G, 1. Riesenslalom, 1. Slalom, 1. Super-Kombination, 2. Abfahrt

Weltcupwertungen 
Forster gewann bisher zweimal den Gesamtweltcup und acht Disziplinenweltcups.

Erklärung: Ein Halbgeviertstrich (–) zeigt an, dass Forster in der entsprechenden Saison keine Weltcuppunkte in der jeweiligen Disziplin gesammelt hat. Wenn in einer Saison in einer Disziplin gar keine Rennen ausgetragen wurden, ist dies mit „n. a.“ gekennzeichnet.

Weltcupsiege 

Stand: 30. Januar 2022

Auszeichnungen 
 2014: Juniorensportlerin des Jahres im Behindertensport
 2014, 2018 und 2022: Silbernes Lorbeerblatt
 2022: Sportlerin des Monats Januar und März
 2022: Goldene Henne zusammen mit Francesco Friedrich in der Kategorie „Ehrenpreis Sport“

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz
 Anna-Lena Forster beim Deutschen Behindertensportverband
 Anna-Lena Forster beim Internationalen Paralympischen Komitee (englisch)

Einzelnachweise 

Behindertensportler (Ski Alpin, Deutschland)
Paralympics-Sieger (Ski Alpin)
Paralympics-Teilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Winter-Paralympics 2014
Teilnehmer der Winter-Paralympics 2018
Teilnehmer der Winter-Paralympics 2022
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Mitglied des Zoll-Ski-Teams
Deutscher
Geboren 1995
Frau